Macropodinae Gray, 1821 – podrodzina torbaczy z rodziny kangurowatych
 Macropodinae Hoedeman, 1948 – podrodzina ryb z rodziny guramiowatych, decyzją ICZN zmieniona na Macropodusinae